HTM-buslijn 34 was diverse keren operationeel in de regio Haaglanden in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Daarnaast bestaat buslijn 34 nog als streeklijn.

1952-1955 
 
De eerste HTM-buslijn 34 was in 1952 een buslijn tussen Den Haag Bohemen en Scheveningen. Het was de opvolger van buslijn H. Vanaf 1955 kregen alle buslijnen lijnnummers in plaats van lijnletters.

1965-1966 

De tweede HTM-buslijn 34 was een toeristische buslijn in Den Haag tussen station Hollands Spoor en Madurodam. De bussen reden met speciaal route-bord boven de voor ruiten. In 1967 vervangen door HTM-buslijn 28. Beide lijnen, plus de toenmalige buslijn 33, waren een soort voortzetting van de toeristische buslijn S die de HTM rond 1930 ook in die gebieden exploiteerde. Dit was ook van toepassing voor buslijn 36, die de opvolger van buslijn 28 was.

1972 - 1994 

In december 1972 ging in de spitsuren de derde HTM-buslijn 34 rijden, tussen Station Rijswijk en de Plaspoelpolder in Rijswijk. Het was de enige buslijn ooit die daar heen en terug door de Treubstraat reed, en de enige ooit die via de Colijnlaan station Rijswijk bereikte. 

In 1980 wordt deze buslijn 34 verlengd naar 't Haantje in Rijswijk , tegelijk met HTM-buslijn 30. Het is een HTM-spitslijn, die echter door Westnederland wordt geëxploiteerd, met een klein stadsbusje uit Delft. 
De dienstregeling wordt door de HTM uitgegeven op losse bladen, en bij Westnederland staat de lijn in de busboekjes. 

In 1983 is er sprake van verlenging naar Berestein. Die is er nooit gekomen. 

In 1994 is deze buslijn 34 opgeheven. Dat was de laatste HTM-buslijn 34. Behoorde tot de "speciale autobuslijnen". 

Het zou tot 2020 duren voor het nummer 34 weer gebruikt wordt door de HTM, maar nu voor het eerst voor een tramlijn. (RandstadRail)

Vanaf 2008 

Bij Connexxion ging echter in 2008 weer een buslijn 34 rijden in Haaglanden. En die rijdt in 2022 nog, zij het bij een ander bedrijf.(EBS) Meer over deze lijn op wiki.ovinnederland.nl.

Haaglanden 34
Buslijn 34